Olry est un patronyme français particulièrement présent en Lorraine, et en premier lieu dans le département des Vosges. Ce fut d'abord au Moyen Âge un prénom d'origine germanique, forme lorraine d'Odalric qui a également donné Ulrich.

Étymologie 
Selon Marie-Thérèse Morlet, Olry est la forme savante de , nom de personne d'origine germanique Odalric, de odal- issu du gotique othal, et du vieux haut allemand uodal qui signifie « bien foncier », « patrie », et de -ric, « puissant ». Olry est la forme lorraine de ces noms. La forme germanique équivalente est .

Variantes 
Variantes en « Ul- »
 , , Ulrichs, Ullrichs, Ullerich, Ulricher, Ulderic, Ulrik, Ulrike, Ulrikke
Variantes en « Odal- »
 Odalric, Odalrich
Variantes en « Ol- »
 Oldrick, , Olric
Variantes en « Udal- »
 Udalric

Localisation 
Le patronyme Olry est très présent en Lorraine, en particulier dans le département des Vosges, ainsi que dans le Bas-Rhin. Il est également présent, mais dans une moindre mesure, en Haute-Saône.

Patronyme

 Albert Olry (1847-1913), ingénieur des mines français ;
 Étienne Dominique Olry (1829-1885), instituteur lorrain, auteur de nombreux travaux sur la Lorraine ;
 Jean Olry (1623-1707), notaire et auteur huguenot réfugié en Allemagne ;
 Émile-Victorien Olry (1842-1896), un ingénieur et industriel français originaire des Vosges, qui fonde en 1866 avec Camille Granddemange la Maison Olry Granddemange, puis avec Jean François Marie Coulanghon, ingénieur d'origine corrézienne, le groupe industriel Olry, Granddemange et Coulanghon, spécialisés notamment dans les machines à vapeur ;
 Jacques Olry, un homme politique français (1833-1901) ;
 Léon Olry-Roederer (1869-1932), un industriel du vin de Champagne de la maison Louis Roederer, fils de Jacques Olry ;
  (né en 1769 à Andlau en Alsace et mort en 1863 à Strasbourg), un diplomate bavarois d'origine française ;
 Jean-Baptiste Léon Olry (né en 1832 à Nancy-1890), officier de marine français, gouverneur de la Nouvelle Calédonie et de la Division Navale ;
 Jean Olry, céiste français, père de Jean-Claude et Jean-Louis ;
 Jean-Claude Olry (né en 1949), céiste français, frère de Jean-Louis ;
 Jean-Louis Olry (né en 1946), céiste français, frère de Jean-Claude ;
 René Olry (1880-1944), général français, commandant l'armée des Alpes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Prénom
Une lignée de comtes de Risnel dans la Meuse :
 Olry  de Risnel (?-1012)
 Olry II de Risnel (?-1043)
 (Arnoul de Risnel)  (?-1074)
 Olry III de Risnel (?-1101)
 Olry de Blâmont (ca 1425-1506), évêque de Toul.
 Olry Worms de Romilly (1759-1849), banquier français, président du Consistoire central israélite de France.
 Olry Terquem (1782-1862), mathématicien français.
 Olry Terquem (1797-1886), géologue français et neveu du précédent.
 Daniel Thomas Olry de Valcin (1737-1812), général de brigade de la Révolution française.

Toponymie 
 Port-Olry, une ville francophone du Vanuatu sur l'île d'Espiritu Santo, dans la province de Sanma.
 Le Parc Olry, un jardin public de la ville française de Nancy, qui tient son nom d'Achille Olry, son ancien propriétaire.

Autres
 Le Prix Olry-Roederer ou Prix Jacques Olry (après 2007), une course hippique française de trot monté de l'hippodrome de Vincennes à Paris, créé en l'honneur de la famille de négociants en vin de Champagne Olry-Roederer, et de Jacques Olry, député de l'Eure, membre de cette famille.
 Le Prix Léon Olry-Roederer, une course hippique de galop de l'hippodrome d'Auteuil, en l'honneur de Léon Olry-Roederer, fils de Jacques Olry.
 LOlry, une canonnière de la Marine française qui a servi sur les fleuves de Chine de 1901 à 1909, nommée en l'honneur de Jean-Baptiste Léon Olry.

Notes et références